Brenna Dowell – ginnasta statunitense
 Duck Dowell – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense,
 Joe Dowell – cantante statunitense
 Kieran Dowell – calciatore inglese

Altro
 Dowell – villaggio statunitense in Illinois
 Alison Dowell – personaggio immaginario dei fumetti facente parte dell'universo narrativo di Dylan Dog